Kaliban (księżyc)
 Kaliban – bohater Burzy Szekspira

Zobacz też